Teatro San Martín: homenajeando al prócer latinoamericano José de San Martín existen varios teatros y salas que llevan el apellido del héroe; los más conocidos son:

En Argentina
 Teatro Municipal General San Martín  en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
 Teatro del Libertador General San Martín  en la ciudad de Córdoba;
 Teatro San Martín (Tucumán)  en la ciudad de San Miguel de Tucumán;

En Venezuela
 Teatro San Martín en la ciudad de Caracas.